Диодот:
 Диодот I — первый царь Греко-бактрийского царства.
 Диодот II — царь Греко-бактрийского царства, его сын.
 Диодот Трифон — царь-узурпатор государства Селевкидов.
 Диодот Стоик — античный философ, друг Цицерона.
 Диодот, или Теодат — советник египетского царя Птолемея Авлета.
 Диодот, сын Евкрата — афинский политический деятель, противник Клеона.
см. также Теодат